Per Matilde di Baviera, ci si può riferire a:
 Matilde di Baviera (1313-1346) – margravia consorte di Meißen
 Matilde di Baviera (1843-1925) – principessa delle Due Sicilie
 Matilde di Baviera (1877-1906) – principessa di Baviera